Reissner ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Reissner (1913–1996), deutsch-amerikanischer Mathematiker und Ingenieur
 Hans Jacob Reissner (1874–1967), deutscher Ingenieur, Mathematiker und Physiker
 Hermann Reissner (1909–1996), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Larissa Reissner (1895–1926), russische Schriftstellerin
 Michail Andrejewitsch Reissner (1868–1928), russischer Jurist, Sozialpsychologe und Historiker

Siehe auch:
 Reißner
 Reisner
 Reissner-Nordström-Metrik
 Reissnerfaser
 Reusner